Darby může být:

křestní jméno
 Darby Slick (* 1944) – americký kytarista a skladatel

příjmení
 John Nelson Darby (1800–1882) – angloirský biblista a evangelista
 Kim Darby (* 1947) – americká herečka